La Liga Leumit 2018-2019 è stata la 63ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 19ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playouts

Playoffs

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
Liga Leumit 2018-2019